Heinkel Wolfe y Yumie Takagi son un par de asesinos católicos que trabajan para la Organización Iscariote en el manga Hellsing, y son protagonistas del manga  Crossfire. Heinkel Wolfe es más calmado que la violenta e impulsiva Yumie, siendo un excelente compañero para la monja. Heinkel ha hecho dos pequeños cameos en Hellsing OVA 4 y más tarde hizo aparición en las ovas 5 y 6 esta vez junto a Yumie luchando contra Millenium en Inglaterra.

Heinkel Wolfe 

Es un asesino de la organización Iscariote, su compañera es Yumie, y se viste cómo un cura. Actúa como guardaespaldas para Enrico Maxwell en los volúmenes 4 a 5 del manga de Hellsing y más tarde es visto, junto con Yumie, entre la brigada de sacerdotes católicos enviados a aprehender a Integra bajo el liderazgo del padre Anderson. En el capítulo 74, recibe un tiro en la cabeza por parte de El Capitán. La bala entró por su mejilla izquierda, salió por la derecha, y daño severamente el lado derecho de su rostro. Heinkel es desconcertado cuando el Capitán le hace un gesto con la cabeza, el cual él interpreta cómo "Fuera de mi camino". Él le arroja un botiquín de primeros auxilios, y Heinkel se da cuenta de que el Capitán le perdonó la vida cuando habría podido matarle fácilmente. Después de ver los restos de Yumie, un vendado y encolerizado Heinkel jura venganza contra Walter, y toma un rifle Sniper del pequeño grupo de sobrevivientes de Iscariote. Mientras Walter está distraído con los restos de Alucard, Heinkel le dispara en el pecho. En los capítulos 89 y 90, se le ve disparándole al ya debilitado y rejuvenecido Walter C. Dornez, por retaliacion a lo que le hizo a Yumie, pero este resiste y logra sobrevivir, pero más debilitado, este le golpea y cae en una pared donde pierde todas sus fuerzas, ya exhausto, Walter se despide de él y le agradece por el enfrentamiento; también se le vuelve a ver en el capítulo 95, en el año 2030, cuando es el líder de la Organización Iscariote, todavía desfigurado y con uno de sus sacerdotes, asisten a la mansión Hellsing a ver. a Integra practicando esgrima, este ve a Seras y la llama niña llorona, refiriéndose a lo sucedido hace años.

Recientes declaraciones por parte de Hirano en la edición de diciembre del 2005 de la revista "Puff", en donde fue entrevistado acerca de las próximas series OVA de Hellsing y sobre Hellsing en general, han develado una nueva comprensión acerca de Heinkel y su apariencia curiosamente masculina. Al parecer ella  "no es ni hombre ni mujer"; posiblemente intersexual, pero debido a los comentarios frecuentemente irónicos de Hirano, la validez de este argumente es debatido. Cabe notar que la claramente femenina Heinkel Wolfe en Crossfire es un personaje completamente diferente, y no deberían ser confundidos entre sí (aunque en uno de los capítulos Maxwell expresa sorpresa al descubrir que ella es mujer).

Heinkel hace una pequeña aparición en el OVA 4 de Hellsing, como un personaje silencioso que dispara a un sacerdote corrupto cuando Maxwell se lo ordena y también se la ve apuntando sus pistolas a Schrödinger cuando él se materializa inesperadamente. Luego, aparece en el final de la Ova V y en el transcurso de la Ova VI, al lado Yumie, donde se nota una especie de vínculo amistoso entre los dos.

Yumie Takagi 

Yumie es una monja japonesa que porta una katana. Es una fanática religiosa, y parece disfrutar matando gente mediante sus habilidades sobrehumanas con la espada. Conoce varias técnicas Batto-jutsu (matar al desenfundar) con su espada, pero es bastante capaz de aplastar el cráneo de hombres contra las paredes valiéndose únicamente de sus manos.

En el capítulo 74 de Hellsing, Reliquias, ataca a Walter después de que él se burlara de los restos del padre Anderson. Aunque se mueve con extrema rapidez, Yumie es vencida y cortada en pedazos por los alambres de Walter. Heinkel se pone histérico y apunta sus pistolas a Walter, sólo para ser herido por el capitán.

El personaje de Yumie originalmente apareció en Crossfire como el violento alter ego de Yumiko Takagi, una monja pacifista. Pese a similitudes en el personaje, la Yumie en Hellsing y la Yumie/Yumiko de Crossfire son personajes completamente diferentes, ya que Crossfire es una historia aparte y no forma parte de la historia de Hellsing.

Nota: las letras japonesas de "Yumiko" (由美子) y "Yumie" (由美江) difieren sólo en la última sílaba. Muchas personas cometen el error de llamar a su personalidad violenta Yumi (con dos sílabas) en lugar del nombre correcto, Yumie (tres sílabas). Yumi (由美), Yumiko (由美子) y Yumie (由美江) son nombres diferentes. Yumi, sin embargo, es la base para Yumiko y Yumie. Yumi, como se escribe está comprimido del kanji para "Importancia/Razón" y "Belleza".  El nombre 'Yumiko' añade la letra para "Niño" al final (子 ko) — el cual parece ser una metáfora simbólica para su personalidad, ya que es inocente e infantil en su forma de Yumiko.  El nombre Yumie añade la letra para "Ensenada" (江 e).

Hellsing 
Personajes de Hellsing

en:Heinkel Wolfe and Yumie Takagi